Munir (también escrito Monir, Mounir o Muneer, ) es un nombre árabe, el equivalente  del castellano Matías. Puede referirse a:

 Munir Ertegun (1883-1944), político turco.
 Münir Nurettin Selçuk (1900-1981), músico clásico y tenor turco.
 Mounir Mourad (1922-1981), cantautor y actor egipcio.
 Münir Özkul (1925-), actor turco de teatro y cine.
 Munir Niazi (1928-2006), poeta urdú pakistaní.
 Munir Bashir (1930-), músico iraquí.
 Munir Ahmad Rashid (1934-), matemático y científico nuclear pakistaní.
 Mounir Maasri (1943-), actor libanés.
 Munir Akram (1945-) embajador pakistaní ante las Naciones Unidas entre 2002 y 2008.
 Monir Fakhri Abdel Nour (1945-), político egipcio.
 Muneer Sait (años cuarenta-), jugador indio de jóquei.
 Munir Ahmed Badini (1953-), escritor pakistaní.
 Muneer Fareed (1956-), profesor estadounidense.
 Muneer Ahmad, profesor estadounidense de leyes.
 Munir Said Thalib (1965-2004), activista indonesio por los derechos humanos, asesinado con arsénico durante un viaje en avión a Europa.
 Mounir Zeghdoud (1970), futbolista argelino.
 Mounir El Motassadeq (1974-), militar marroquí miembro de Al Qaeda.
 Munir Bin Naseer, ciudadano pakistaní que en 2001 fue detenido extrajudicialmente en el campo de concentración en Guantánamo (Cuba), y repatriado en 2003.
 Munir Awad (1981-), ciudadano sueco (nacido en Líbano) sospechoso de asociación con el terrorismo.
 Mounir Yemmouni (1983-), corredor marroquí-francés.
 Monir Amerkhous (1984-), estudiante marroquí, que ostenta el récord nacional en resolución del cubo de Rubik.
 Mounir El Hamdaoui (1984-), futbolista neerlandés de ascendencia marroquí.
 Monir Hossain (1985-), jugador bangladesí de críquet.
 Munir Mohand Mohamedi (1989-), futbolista hispano marroquí nacido en España. 
 Munir El Haddadi (1995-), futbolista español.

Munir como apellido 

 Muhammad Munir (1895-1979), juez pakistaní.
 Mohamed Mounir (1954-), cantante egipcio de pop.
 Mazhar Munir (años setenta), actor británico de televisión.
 Qusay Munir (1981-), futbolista iraquí.

Nombres árabes